Il singolare del torneo di tennis Penza Cup 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Benedikt Dorsch che ha battuto in finale Serhij Stachovs'kyj 1-6, 6-4, 7-66.

Teste di serie 

 Serhij Stachovs'kyj (finale)
 Michail Kukuškin (semifinali)
 Denis Istomin (secondo turno)
 Michail Elgin (quarti di finale)

 Benedikt Dorsch (Campione)
 Pavel Čechov (quarti di finale)
 Alexander Slabinsky (secondo turno)
 Miles Armstrong (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Penza Cup 2008